Jako sídliště Jih je označováno více míst:

 Sídliště Slezské Předměstí – Jih – sídliště v Hradci Králové – Slezském Předměstí
 Sídliště Jih (Písek) – sídliště v Písku

Související články 
 Sídliště Jižní Svahy – sídliště ve Zlíně
 Jižní Město – komplex panelových sídlišť v Praze 4